Golden Bay steht für:

Neuseeland:
 Golden Bay / Mohua, Bucht in der Region Tasman, Südinsel
 Golden Bay (Southland), Bucht in der Region Southland, Südinsel
 Golden Bay (Waikato), Bucht in der Region Waikato, Nordinsel
 Golden Bay Ward, ein Unterbezirk (Ward) des Distrikts Tasman

Malta:
 Golden Bay (Malta), Bucht an der Insel Malta